Aspremont steht für:

 Aspremont (Hautes-Alpes), Ort im französischen Département Hautes-Alpes
 Aspremont (Alpes-Maritimes), Ort im französischen Département Alpes-Maritimes
 Aspremont, historische Schreibweise von Apremont (Ain), Gemeinde im französischen Département Ain
 Aspremont, historische Schreibweise von Apremont-la-Forêt, Gemeinde im französischen Département Meuse 
 Aspremont (auch Apremont), im 17. Jahrhundert erloschenes Grafengeschlecht aus Apremont-la-Forêt, Lothringen, besaß die Herrschaft Apremont 
 Chanson d’Aspremont, im 12. Jahrhundert entstandenes altfranzösisches Chanson de geste
 Aspremont-Lynden, Adelsgeschlecht aus der belgischen Provinz Limburg, ursprünglich aus Geldern stammend, 1623–1795 Herren der reichsunmittelbaren Grafschaft Reckheim

Personen:
 Johann I. von Aspremont (eigentlich: Jean, † 1238), 1217–1224 Bischof von Verdun, 1224–1238 Bischof von Metz
 Heinrich IV. von Aspremont (eigentlich: Henri), 1312–1349 Bischof von Verdun

 Harold d’Aspremont Lynden, Graf, 1960/61 belgischer Minister für afrikanische Angelegenheiten zur Zeit der Kongo-Krise
 Georges von Sury d’Aspremont, Oberst und von 1935 bis 1942 26. Kommandant der päpstlichen Schweizergarde

Siehe auch:
 Apremont